Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди женщин (быстрая программа) 2008 года прошёл в Таллинне 13 сентября одновременно с турниром мужчин.

11 участников, 7 туров, швейцарская система.

Победила мастер ФМЖД среди женщин Кади Вески, набравшая 13 очков из 14 возможных, вторая — Каари Вайнонен, третья - Пирет Вийрма (по 9 очков).

Легенда.
МФ — мастер ФМЖД

Первое число — номер соперника, через флеш / — результат партии (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).

Тривия 
На следующий день, 14 сентября, состоялся аналогичный турнир в русские, где уже 1 место заняла Каари Вайнонен, а второе Кади Вески.

Ссылки 
Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (100) на вики-сайте kabeliit.ee http://www.kabeliit.ee/index.php?title=Eesti_2008._a._meistrivõistlused_kiirkabes_(100)

2008 год в шашках
Спортивные соревнования в Таллине
События 13 сентября
Чемпионаты Эстонии по международным шашкам
Сентябрь 2008 года
Спорт в Эстонии в 2008 году